Saburtalo – druga linia Metra w Tbilisi. Linia składa się z 7 stacji.

W 2017 otwarto ostatnią stację linii – Sachelmcipo Uniwersiteti.

Zobacz też 
 Metro w Tbilisi

Linki zewnętrzne 
 Metro w Tbilisi 
  

Metro w Tbilisi